Strada statale 41 – strada statale polacca
 Strada statale 41 di Val Monastero